33. længdegrad kan henvise til:

 33. vestlige længdekreds
 33. østlige længdekreds